1. division i ishockey 2003-04 var turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2003-04 arrangeret af Danmarks Ishockey Union. Turneringen havde deltagelse af 13 hold, der først spillede et grundspil, hvor holdene var inddelt i fire geografiske puljer. Derefter gik de to bedste hold i hver pulje, dvs. i alt otte hold, videre til slutspillet, der bestod af kvartfinaler, semifinaler, bronzekamp og finale. Holdene spillede udelukkende om mesterskabet på niveau 2. Der var ingen automatisk oprykning til Oddset Ligaen eller nedrykning til 2. division.

Turneringen blev vundet af IC Gentofte, som i finalen vandt med 2-1 i kampe over Aalborg IK 2. Den afgørende kamp blev spillet i Gentofte Skøjtehal den 19. marts 2004, hvor hjemmeholdet sikrede sig titlen ved at vinde 8-6. Bronzemedaljerne gik til Ama'r Jets, som i bronzekampen besejrede Esbjerg IK 2 med 2-0 i kampe.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De 14 hold spillede en turnering, hvor de var opdelt i fire regionale puljer med 3-4 hold i hver, hvorfra de to bedste hold i hver pulje gik videre til slutspillet. Holdene spillede fire kampe (to hjemme- og to udekampe) mod hver af de øvrige hold i deres egen pulje, to kampe (en hjemme- og en udekamp) mod hver af holdene i den anden pulje i samme landsdel, samt en kamp (hjemme eller ude) mod hver af holdene fra den anden landsdel.

Sjælland Nord

Sjælland Syd

Jylland Nord

Jylland Syd

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de to bedste hold fra hver pulje i grundspillet og blev afviklet som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af tre kampe. De fire puljevindere mødte i kvartfinalerne alle en toer fra samme landsdel som dem selv men fra den anden regionale pulje end dem selv.

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Se også 
 Superisligaen 2003-04

Kilder / eksterne henvisninger 
 Passion Hockey - Championat du Danemark 2003/04

Noter 

2003-04
Ishockey i 2003
Ishockey i 2004